Мајлан има више значења:
 Мајлан (Џорџија)
 Мајлан (Мичиген)
 Мајлан (Илиноис)
 Мајлан (Индијана)
 Мајлан (Канзас)
 Мајлан (Минесота)
 Мајлан (Мисури)
 Мајлан (Нови Мексико)
 Мајлан (Охајо)
 Мајлан (Тенеси)